Бакиха́нов — азербайджанская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Бакиханов, Аббаскули-ага (1794—1847) — азербайджанский учёный и писатель, полковник Русской императорской армии.
 Бакиханов, Абдулла Ага (1824—1879) — российский военачальник, генерал-майор (1871), брат Джафар Кули Аги.
 Бакиханов, Ахмед (1892—1973) — тарист и педагог, Народный артист Азербайджанской ССР (1973).
 Бакиханов, Ахмед-ага (1837—1882) — полковник лейб-гвардии Казачьего полка, сын Джафар Кули Аги.
 Бакиханов, Гасан-ага (1833—1898) — российский военачальник, генерал-майор (1879), сын Джафар Кули Аги.
 Бакиханов, Джафар Кули Ага (1796—1867) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Бакиханов, Талат (1927—2000) — азербайджанский музыкант, игравший на кяманче, исполнитель мугама, Заслуженный артист Азербайджанской ССР (1975).
 Бакиханов, Тофик Ахмед-ага оглы (род. 1930) — азербайджанский композитор, сын Ахмеда Бакиханова.

Топоним 
 Бакиханов — посёлок городского типа в Сабунчинском районе города Баку.